Il doppio del torneo di tennis USTA Challenger of Oklahoma 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rajeev Ram e Bobby Reynolds che hanno battuto in finale Alex Bogomolov, Jr. e Brian Wilson 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (Campioni)
 Brian Dabul /  Horacio Zeballos (quarti di finale)

 Rik De Voest /  Nathan Healey (quarti di finale)
 Alex Bogomolov, Jr. /  Brian Wilson (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

USTA Challenger of Oklahoma 2007